Małksa (ted. Mulknitz) – frazione della città tedesca di Forst (Lausitz)
 Małksa (ted. Malxe) – fiume tedesco